NFL sezona 2017. je trenutna i 98. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 7. rujna 2017. pobjedom Kansas City Chiefsa nad braniteljima naslova New England Patriotsima. Super Bowl LII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 4. veljače 2018. u Minneapolisu u Minnesoti na U.S. Bank Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije Philadelphia Eaglesi. Pobijedili su Eaglesi s 41:33 i osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.

Prije početka sezone, momčad San Diego Chargersa se preselila u Los Angeles u Kaliforniji, u kojem su već nastupali svoju prvu sezonu nakon osnutka (1960. godine).

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2017.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanjem: Tom Brady, New England Patriots - 4577
Najviše jarda probijanjem: Kareem Hunt, Kansas City Chiefs - 1327
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Antonio Brown, Pittsburgh Steelers - 1533

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova):  Preston Brown, Buffalo Bills, Blake Martinez, Green Bay Packers, Joe Schobert, Cleveland Browns - 144
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Chandler Jones, Arizona Cardinals - 17
Najviše presječenih lopti:  Kevin Byard, Tennessee Titans,  Darius Slay, Detroit Lions - 8

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Los Angeles Rams - 478 (29.9 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New England Patriots - 394.2 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Jacksonville Jaguars - 141.4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Los Angeles Chargers - 276.9 po utakmici

U obrani 
Najmanje primljenih poena: Minnesota Vikings - 252 (15.8 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Minnesota Vikings - 275.9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Philadelphia Eagles - 79.2 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Jacksonville Jaguars - 169.9 po utakmici

Izvori 

2017